Brian Mitchell peut désigner :
 Brian Mitchell, un musicien
 Brian Mitchell (1961-), un boxeur sud-africain  
 Brian Mitchell, un joueur de football américain jouant au poste de kicker
 Brian Mitchell (1968-), un joueur de football américain jouant au poste de running back
 Brian Mitchell, un footballeur
 Brian Mitchell, un rugbyman
 Brian Stokes Mitchell (1957-), un acteur, compositeur et chanteur américain